Moreland (stad), een stad in Georgia
Moreland (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
Moreland (barograaf), Engelse uitvinder van de barograaf
Moreland Hills, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
City of Moreland, een Local Government Area (LGA) in Australië in de staat Victoria
Mantan Moreland, een Amerikaans acteur en comedian